Dmitrij Gusiew
 Dmitrij Gusiew (funkcjonariusz)
 Dmitrij Gusiew (starszy porucznik)